Arne Sørensen (1917-1977), footballeur danois.
 Arne Sørensen (1906-1978), homme politique danois.